Igor Poljanski ist der Name folgender Personen:

* Igor Andrejewitsch Poljanski (* 1990), russischer Triathlet
 Igor Nikolajewitsch Poljanski (* 1967), russischer Schwimmer

Siehe auch:
 Igor J. Polianski